Анна Орлова:
 Орлова, Анна (род. 1972) — латвийская саночница.
 Орлова, Анна Вадимовна (род. 1990) — российская сноубордистка.
 Орлова, Анна Ивановна (1777—1824) — фрейлина Екатерины II.